Чугу́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Чугунная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Чугунная улица — улица в городе Запорожье.
 Чугунная улица — улица в городе Кривой Рог.

См. также 
 Чугунный переулок (Липецк)
 Чугунный мост